Pulver — дебютный альбом шведской метал-группы Lifelover, выпущенный в 2006 году.

Треки

Состав группы 
 () — вокал, речь, гитара, слова
 B — вокал, бас, фортепиано, слова
 1853 — вокал (на «Vardagsnytt» и «Herrens hand»), речь, слова.
 LR — тексты песен

Альбомы Lifelover